Пушич Валентина Михайлівна (1970—2022) — українська військова медичка, старша лейтенантка Збройних сил України, учасниця російсько-української війни.
 Мартін Пушич (* 1987) — австрійський футболіст; нападник.
 Петар Пушич (* 1999) — швейцарський футболіст; півзахисник.
 Теодора Пушич (* 1993) — сербська волейболістка.
 Рамбо Амадеус (справжнє ім'я — Анто́ніє Пу́шич; * 1963) — сербський джаз-музикант.